Tipsport Arena kan syfta på:

Tipsport Arena, Liberec
Tipsport Arena, Prag